Taxa de filtração glomerular — grandeza usada em medicina
Governo Transicional Federal — designação de um governo interino da Somália; em inglês: Transitional Federal Government
Trabalho de conclusão de curso — também chamado trabalho final de graduação

Desambiguações de siglas